Power Players este un serial de animație CGI creat de Jeremy Zag și dezvoltat de Man of Action. Serialul este o coproducție între Zagtoon și Method Animation, precum și cu France Télévisions, Planeta Junior și WDR, cu participarea lui Cartoon Network, Globosat și Discovery Latin America.

Premiera în Statele Unite a fost pe 21 septembrie 2019. În România, serialul a avut premiera pe 25 mai 2020 pe canalul Cartoon Network.

Premisa
Axel Mulligan, un băiat de 9 ani, luptă împotriva jucăriei malefice Madcap și minionilor lui cu ajutorul echipei eroice titulare Power Players. Axel însuși se poate transforma într-o jucărie prin Benzile Puterii, un dispozitiv creat de unchiul său Andrew.

Distribuția
 Kieran Walton – Axel Mulligan
 Carlos Salazar – Masko
 Greg Chun – Sarge Charge
 Jamieson Price – Bearbarian
 Reba Buhr – Bobby Blobby
 Todd Haberkorn – Galileo, Dynamo
 Caroline Ravassa – Zoe, Cleo LeBall
 Scott Whyte – Andrew, Porcupine
 Aleks Le – Luka
 Zach Aguilar – Joyride
 Paul Haapaniemi – Madcap
 Steven T. Seagle – Orangutank, Ice Crusher
 Sona Movsesian – Princess Sugar Salt
 Richard Steven Horvitz – Dr. Nautilus
 Neil Kaplan – Pyrant

Episoade

Note

Legături externe
 

Seriale americane de televiziune din anii 2010
Seriale de animație
Seriale de televiziune din 2019